ABC kan syfta på:

 abc ‒ de tre första bokstäverna latinska alfabetet och i överförd bemärkelse även alfabetet som sådant, se latinska alfabetet
 abc ‒ den förvärvade förmågan att läsa och skriva "att lära sig sitt abc", se läskunnighet
 ABC-bok ‒ en lärobok i läsning för mindre barn, den används ibland också i skolans lågstadium
 ABC ‒ IATA:s kod för en flygplats i Albacete i Spanien, se Albacete Airport
 ABC ‒ en arbetsrutin som används för akut sjuka eller skadade patienter , se akut omhändertagande
 ABC ‒ en malaysisk efterrätt gjord av hyvlad is, se Air batu campur
 ABC (bensinstation) ‒ en finländsk bensinstations- och servicekedja
 ABC-fabrikerna ‒ en tillverkare av sport- och friluftsartiklar
 ABC-kalkyl ‒ en typ av självkostnadskalkyl
 ABC-krigföring ‒ krigföring med massförstörelsevapen
 ABC-stad ‒ ett begrepp inom stadsplanering
 ABC-staterna ‒ en benämning på de tre sydamerikanska staterna Argentina, Brasilien och Chile
 ABC-teatern ‒ en teater i Stockholm

Media 
 ABC (tidning) ‒en spansk dagstidning, se ABC (tidning)
 ABC ‒ ett amerikanskt TV-bolag, se American Broadcasting Company
 ABC ‒ ett austrailiensiskt TV-bolag, se Australian Broadcasting Corporation
 ABC (TV-program) ‒ tidigare Sveriges Televisions lokala nyhetsprogram för Stockholms och Uppsala län
 ABC (tidskrift) ‒ en albanskspråkig månatlig tidskrift 1936

Datateknik 
 ABC (programspråk) ‒ ett programspråk
 ABC (datorprogram) ‒ ett fildelningsprogram
 ABC 80 ‒ en svensktillverkad dator, se 
 ABC-klubben ‒ en svensk datorklubb, ursprungligen en förening för användare av ABC-datorer, se

Musik 
 ABC (musikgrupp) ‒ en brittisk popgrupp under 1980-talet
 ABC (Anna Book-låt) ‒ en melodifestivalslåt, framförd 1986 av Anna Book
 ABC (The Jackson 5-låt) ‒ en Michael Jackson-låt
 ABC ‒ en dansk musikgrupp, se Alien Beat Club